José Crespo ist der Name folgender Personen:

* José Crespo (Schauspieler) (1900–1997), spanischer Schauspieler 
 José Ángel Crespo (* 1987), spanischer Fußballspieler
 José Antonio Crespo (* 1977), spanischer Badmintonspieler